Magic Carpet
Tapis volant
Jasmine’s Flying Carpets
Jinks The Flying Carpet

en:Flying carpet